Фе́йнман — прізвище. Відомі носії:
 Річард Філіпс Фейнман — американський фізик, лауреат Нобелівської премії (1965);
 Джоан Фейнман — американська гео- й астрофізик, сестра Річарда Фейнмана.

Див. також 
7495 Фейнман — астероїд, названий на честь Річарда Фейнмана.